Herion oder Hérion ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Herion (1941–2008), deutscher katholischer Religionspädagoge
 Louis Hérion (1858–1934), Schweizer Glasmaler 
 Ursula Herion (1938–1970), deutsche Schauspielerin